Geografia:
 Bolaños de Calatrava, un municipi de Ciudad Real, Castella-la Manxa
 Bolaños de Campos, un municipi de Valladolid, Castella i Lleó
 Bolaños (Mèxic), municipi mexicà de Jalisco

Biografies:
 Andrés de la Rosa Bolaños (1969–), futbolista asturià
 Ricard Fargas i Bolaños (1935–), pilot de motociclisme
 Roberto Gómez Bolaños "Chespirito" (1929–), actor i humorista mexicà

Vegeu també 
 Bolaño
 Bolanos